Мака́нин — фамилия.

 Маканин, Александр Дмитриевич (1930—2013) — бригадир трубогибщиков на котлостроительном заводе, Герой Социалистического Труда.
 Маканин, Владимир Семёнович (1937—2017) — русский писатель.
 Маканин, Геннадий Семёнович (1938—2017) — российский математик.